Конституцио́нный Суд Республики Башкортостан () — судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства действующий на основании ст. 106 Конституции Республики Башкортостан и Закона Республики Башкортостан от 27.10.1992 г. № ВС-13/7 (ред. от 13.07.2009 г.) «О Конституционном суде Республики Башкортостан».

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда Республики Башкортостан определяются Конституцией Республики Башкортостан и законом Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан». Конституционный суд РБ состоит из 5 судей, назначаемых Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан по представлению Президента Республики Башкортостан.

Согласно изменениям в  ст.103  Конституции Республики Башкортостан (Закон РБ от 01.10.2021 № 441-з ) вступающих в силу с 1 января 2023 г. Конституционный суд Республики Башкортостан подлежит роспуску. А на его месте создается новый консультативный орган форме Конституционного совета Республики Башкортостан.  Новый орган не будет относиться к системе судебной власти. Однако,согласно изменениям в Конституции РБ  основа  формирования и назначения  должностных лиц во вновь формируемом Конституционном совете РБ  остается прежним.

Структура 

Главой Конституционного Суда является Председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан.

В соответствии со ст.12 Закона Республики Башкортостан от 27.10.1992 г. № ВС-13/7 (ред. от 13.07.2009 г.) «О Конституционном суде Республики Башкортостан»:

1. Предложения о кандидатах на должность Председателя Конституционного Суда Республики Башкортостан, заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Башкортостан, судьи Конституционного Суда Республики Башкортостан могут вноситься Президенту Республики Башкортостан депутатами Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, органами государственной власти Республики Башкортостан, представительными органами местного самоуправления, органами судейского сообщества Республики Башкортостан, юридическими научными и учебными заведениями из числа лиц с безупречной репутацией, обладающих признанной высокой квалификацией в области права. (в ред. Закона РБ от 07.11.2006 № 371-з)

2. Председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан назначается на должность Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан по представлению Президента Республики Башкортостан. (в ред. Закона РБ от 07.11.2006 № 371-з)

3. Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Башкортостан, судьи Конституционного Суда Республики Башкортостан назначаются на должность Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан по представлению Президента Республики Башкортостан, которое вносится с учетом мнения Председателя Конституционного Суда Республики Башкортостан. (в ред. Закона РБ от 07.11.2006 № 371-з)

4. Назначение кандидатов на должность Председателя Конституционного Суда Республики Башкортостан, заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Башкортостан, судьи Конституционного Суда Республики Башкортостан производится в порядке, установленном настоящим Законом и Регламентом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. (в ред. Закона РБ от 07.11.2006 № 371-з)

5. В случае прекращения полномочий Председателя Конституционного Суда Республики Башкортостан, заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Башкортостан, судьи Конституционного Суда Республики Башкортостан представление о назначении другого лица на вакантную должность вносится Президентом Республики Башкортостан в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан не позднее двух месяцев со дня открытия вакансии. (в ред. Закона РБ от 07.11.2006 № 371-з).

Полномочия Конституционного Суда Республики Башкортостан 
Согласно ст.3 Закона Республики Башкортостан «О Конституционном суде Республики Башкортостан»:
Конституционный Суд Республики Башкортостан в целях защиты конституционного строя Республики Башкортостан, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения высшей юридической силы Конституции Республики Башкортостан по вопросам, отнесенным к ведению Республики Башкортостан:

Состав Суда 
 Еникеев Зуфар Иргалиевич (Председатель)
 Валеев Хайдар Арсланович (Заместитель Председателя)
 Крылов Владимир Михайлович
 Каримова Рузиля Рамилевна

Председатели конституционного суда РБ 
 Муксинов, Ирек Шарифович (1996—1999)
 Адигамов, Ильдус Анасович (2000—2009)
 Гумерова, Люция Шагибаловна (2009—2014)
 Еникеев Зуфар Иргалиевич (с 2014 года)

Количество принятых решений 
По состоянию на 1 марта 2016 года Конституционный суд Республики Башкортостан за весь период своей деятельности вынес 32 постановления.

Финансирование 
Содержание суда за 2015 год обошлось бюджету региона в 24,4 млн руб..

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкортостан: краткая энциклопедия
 Конституция Республики Башкортостан
 Официальный сайт Конституционного Суда РБ
 Закон Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан»

Конституционные и уставные суды в России
Государственное устройство Башкортостана
Судебная система Башкортостана
Органы власти Башкортостана